МИФИ — московский футбольный клуб, представляющий Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Провёл один сезон (1997) в первенстве России среди команд мастеров.

История 
В 1997 году клуб выступал в Третьей лиге ПФЛ в третьей (московской) зоне. Занял 19-е место среди 21 участника, опередив только команды «Динамо-2» (фактически третий состав «Динамо») и «Чертаново». В 40 матчах команда одержала 11 побед, девять раз сыграла вничью и 20 матчей проиграла. Самая крупная победа (7:1) была одержана над «Чертаново», а самое крупное поражение команда потерпела от дубля «Динамо» (0:4). Тренером команды в этом сезоне был Ринат Билялетдинов.

Рекордсмен клуба по числу матчей на профессиональном уровне — Денис Бояринцев (35), лучший бомбардир — Михаил Филюнов (7).

В 1999 году клуб занял 9-е место в зоне «Москва» Первенства КФК (первенства России среди любителей).

При клубе существовала детско-юношеская школа, выпускниками которой являются, в частности, Артём Ребров и Дмитрий Кудинов. Различные команды школы (ФШ МИФИ, ДЮСШ (СДЮШОР) МИФИ, «МИФИ-Подшипник») в течение нескольких сезонов (1996—2000) участвовали в соревнованиях Первенства КФК.

Результаты выступлений 

В 2010-е годы сборная МИФИ по футболу выступает в чемпионате Москвы среди любителей. Кроме того, имеется команда по мини-футболу, также выступающая в чемпионате Москвы.

Тренеры 
 Ринат Билялетдинов (1997)

Известные игроки 
В список включаются игроки профессионального состава (1997), соответствующие критериям ВП:ФУТ
 Денис Бояринцев
 Юрий Климов
 Андрей Лебедев
 Николай Коровкин
 Алексей Орлов
 Кирилл Рыбаков
 Павел Судариков

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Wildstat.ru
 Футбол // На сайте «Энциклопедия МИФИ»

Футбольные клубы России
Футбольные клубы Москвы